Séverine pode referir-se a:

 Séverine — cantora francesa
 Caroline Rémy de Guebhard — jornalista e feminista francesa
 Sévérine —  personagem fictícia

Ver também